Baltica kan syfta på:

 M/S Regina Baltica – en före detta kryssningsfärja
 M/S Stena Baltica (1986) – ett tidigare fartyg vid Stena Line
 M/S Stena Baltica (2007) – ett av Stena Lines fartyg
 M/S Baltica (1982) – sjöfartsverkets arbetsfartyg
 Via Baltica – en väg i Baltikum, se Europaväg 67
 Baltica Cup – Baltica Brewery Cup namnet på en årlig ishockeyturnering i Ryssland 1997-2002

Se även 
 Baltika – en kontinent under kambrium
Baltika (bryggeri) – ett ryskt bryggeri